Драфт НБА 1987 года прошёл 22 июня в «Фелт Форум» (Нью-Йорк, США).

На этом драфте были выбраны два будущих члена списка 50 величайших игроков в истории НБА, Дэвид Робинсон и Скотти Пиппен. Также в нём участвовали такие известные в будущем игроки, как Реджи Миллер, Кевин Джонсон, Кенни Смит, Хорас Грант, Реджи Льюис, Магси Богз, Марк Джексон и Шарунас Марчюлёнис. А также двукратный чемпион первого дивизиона NCAA, в качестве тренера, Билли Донован.

Дэвид Робинсон начал выступать в НБА только с сезона 1989/1990, в связи с его службой в ВМС США, за что и получил позже прозвище «Адмирал». Это был последний драфт НБА, который продолжался более трёх раундов, в следующем году он был сокращён до трёх, а с 1989 года до двух раундов.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте 
Следующие игроки не были выбраны на драфте 1987 года, но, однако, позже играли в НБА.

См. также 
 НБА в сезоне 1987/1988

Ссылки 
 Драфт НБА 1987 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1987/1988